Senador Alexandre Costa - município brasileiro no estado do Maranhão
Alexandre Alves Costa - político brasileiro
Alexandre Vieira Pinto Alves Costa - arquiteto português
Alexandre Araújo Costa - físico brasileiro
Desambiguações de antropônimos